Een ambt kan zijn:
De functie van een ambtenaar of politicus
Een kerkelijk ambt
Een bestuurlijke eenheid, zoals
jurisdictie
ambacht (gebiedsnaam)
Een gebiedsnaam, zoals
drostambt
schoutambt
Amt, in Duitsland